Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Роберта Вінчі в третьому колі.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Гарбінє Мугуруса з рахунком 6–3, 3–0, зн., попри те, що півфіналі проти Вінчі її суперниця мала матч-бол.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 

 Main draw 
 Qualifying draw 

Wuhan Open
2015